Daft est un mot d'argot anglais qui signifie stupide.

 Daft est un album du groupe britannique Art of Noise.
 Daft Punk est un groupe français de musique électronique.